Le xian de Qingcheng (庆城) est une subdivision administrative de la province du Gansu en Chine ;
 Le district de Qingcheng (清城) est une subdivision administrative de la province du Guangdong en Chine.

Homonymie de toponyme